Somme pode ser:

 Somme, um departamento da França
 Somme,  um rio da França.
 Batalha do Somme - uma batalha da Primeira Guerra Mundial.

Desambiguação